Алекса́ндр Царенко:
 Царенко, Александр Анатольевич (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Царенко, Александр Васильевич (род. 1948) — советский и российский работник органов госбезопасности, генерал-полковник.